Рогожа је насељено мјесто у саставу града Гарешнице, у Бјеловарско-билогорској жупанији, Република Хрватска.

Географија 
Рогожа се налази око 8 км југозападно од Гарешнице.

Становништво 
Према попису становништва из 2011. године, насеље Рогожа је имало 248 становника.

Попис 1991. 
На попису становништва 1991. године, насељено место Рогожа је имало 322 становника, следећег националног састава:

Извори

Спољашње везе 

 Викимапија: Рогожа

Гарешница
Насељена места у Хрватској
Насељена места у Бјеловарско-билогорској жупанији
Википројект географија/Насеља у Хрватској